Parsuwaix, Parsumaix o Parsamix o Parsuaix o Parsuah o Parsa fou un territori equivalent més o menys al modern Fars, probablement un territori semblant al de l'antiga regió elamita d'Anxan (almenys Anxan era la part nord de Parsuwaix) i que va agafar el nom de la tribu irànica dels parsus (perses) tot i que els seus reis van utilitzar el de reis d'Anxan. La regió es deia en antic persa, Parsa. En resum es tractaria del Fars, equivalent al Anxan o Anzan elamita que en ser ocupat en part (el sud del Fars) pels iranians va agafar el nom de Parsuwaix, i el seu rei va ocupar després el nord (el nord de Fars) i va adoptar pel conjunt el títol que allí era propi. L'antecessor de Cir I d'Anxan, Teispes, és anomenat com a rei dels perses (possiblement Parsuwaix) i no com a rei d'Anxan que si que portava Cir I.

La Parsa o Parsuwaix no s'ha de confondre amb la Parsua o Parsuah situada a la regió de la moderna Kermanxah.

Formació del regne 
Després de reconquerir Babilònia el rei Senaquerib va envair Elam, invasió que va afectar a tot el país al nord de Susa. El rei Kudur-Nakhunte es va refugiar a les muntanyes Hidali al modern Khuzestan oriental i el tron fou ocupat per Humbanumena III (vers 692-687 aC) que va renovar la seva aliança amb Babilònia-Assíria. El nou rei va buscar aliances amb els reis veïns entre els quals s'esmenta al rei d'Anxan i Parsuaix. En aquest moment Anxan ja s'havia separat d'Elam al que estava unit encara no gaires anys abans. Sembla que diversos pretendents al tron s'havien apoderat de parts del regne; Tempet-Humban-Inxuixinak de Susa (668-653 aC) va intentar restablir l'antiga federació d'estats elamites però fou derrotat per un exèrcit d'Assurbanipal, que va assolar diversos districtes elamites que foren posats sota control de caps locals fidels als assiris. No obstant les lleialtats canviaven ràpid i vers el 652 aC el governador vassall de Madaktu va donar suport a una revolta a Babilònia contra els assiris; el rebel elamita va ser derrotat pels assiris a Der i va fugir a les muntanyes d'Hidalu buscant ajuda dels seus veïns de la regió de Parsumaix. Mentre una revolta a Elam va provocar la caiguda del rei Humbannikaix al que va succeir Tammaritu I (vers 651-640 aC) que continuà l'oposició als assiris que havia mantingut l'anterior rei; el districte d'Hidalu estava afrontant amb el que s'anomena territori de Parsumaix i va demanar als pobles dels dos territoris ajut contra els assiris, amb molt poc èxit. El 649 aC els assiris eren a la frontera amb Parsumaix i saquejaven la zona. Als següents anys els elamites van recuperar una petita autonomia local als llocs més apartats, però això no va durar i finalment els assiris i els perses els van liquidar.

Un text assiri esmenta la destrucció d'Elam en temps d'Assurbanipal, i dona el nom de Kuraix com a rei de Parsuwaix. Els erudits estan d'acord que aquest Kuraix era el rei Cir I d'Anxan, que es va declarar vassall d'Assurbanipal i va enviar el seu fill a Niniveh com a ostatge.

Bibliografia 
 J. Hansman, Elamites, Achaemenians and Anshan, 1972
 E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1969
 W. Hinz, The Lost World of Elam, Londres, 1972

Elam
Imperi Mede